Мистер Олимпия 2014 () — одно из самых значимых и известных международных соревнований по культуризму, проходившее под эгидой Международной федерации бодибилдинга () с 18 по 21 сентября 2014 года в Лас-Вегасе, штат Невада, США на Orleans Arena. Это был 50-й по счету конкурс «Мистер Олимпия». Призовой фонд соревнования составил 710 000 долларов США.

Победителем стал американский культурист Фил Хит, став четырехкратным победителем конкурса.

Результаты 

Абсолютная категория

Категория "-212 lb (до 96 кг)"

Категория «Менс Физик (Men’s Physique)»:

Категория "Мисс Олимпия":

Категория «Вуменс Физик (Women’s Physique)»:

Категория "Фигура":
{| class="wikitable"
|Место
|Участник
|№|Страна|Pre|Финал|Итог|-
|1
|
|20
|
|5
|5
|10
|-
|2
|Кэндис Киин
|11
|
|10
|10
|20
|-
|3
|Кендис Льюис
|13
|
|15
|15
|30
|-
|4
|Энн Титоун
|17
|
|20
|22
|42
|-
|5
|Латория Уоттс
|19
|
|23
|20
|43
|-
|6
|Дженнифер Стробо
|16
|
|31
|30
|61
|}Категория "Фитнес":Категория "Бикини":'''

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Mr. Olympia

Турниры Мистер Олимпия
Сентябрь 2014 года
2014 год в Неваде
История Лас-Вегаса